Lotto Dstny Development Team is een Belgische wielerploeg, opgericht in 2007. Het is de opleidingsploeg van World Tour-team Lotto-Dstny.

Ploeg 2022 

Belgische wielerploeg